Flug Nummer 191 steht für folgende Flüge:

 X-15 Flug 191 oder X-15 Flug 3-65-97, Experimentalflugzeug zerbricht in der Luft (1967)
 Prinair Flug 191, stürzt in Mercedita, Puerto Rico, ab (1972)
 American-Airlines-Flug 191, stürzt nach dem Start in Chicago ab (1979)
 Delta-Air-Lines-Flug 191, stürzt bei der Landung in Dallas ab (1985)
 JetBlue Airways Flug 191, Flug von New York nach Las Vegas (2012) siehe Jetblue Airways#Zwischenfälle